Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх проходили в 2000. Всего 83 атлета (только мужчины) разыграли 7 комплектов медалей.

Медали

Медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2000
Дзюдо на летних Паралимпийских играх